The Chinatown Mystery – cortometraggio del 1915 diretto da Reginald Barker
The Chinatown Mystery – serial del 1928 diretto da J.P. McGowan 
The Chinatown Mystery – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da Dick Huemer